Кавала (, Номос Кавалас) е ном в Република Гърция, област Източна Македония и Тракия с център град Кавала. В нома е включен и остров Тасос. Ном Кавала е най-източната част на Егейска Македония, като естествена граница на изток е река Места (Нестос). Най-високата точка е в планината Кушница (Пангео) - връх Пилаф тепе (на гръцки Мати), висок 1957 метра. Вторият най-висок връх е на остров Тасос, който до 1 януари 2011 година е част от областна единица Кавала.

Деми